Філіпченко — українське прізвище.

Відомі носії прізвища Філіпченко:
 Філіпченко Анатолій Васильович (1928—2022) — радянський космонавт.
 Філіпченко Юрій Олександрович (1882—1930) — науковець.

Українські прізвища
Прізвища на -енко